Het ATP-toernooi van Rome 1995 (met de officiële naam Internazionali d'Italia) werd voor de 52e keer gespeeld van 15 tot en met 21 mei 1995. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Rome
ATP-toernooi van Rome